Plusieurs saints ont porté le nom de :

 Barlaam et Josaphat, version christianisée de la vie de Bouddha ; Josaphat serait la déformation de Bodhisat, qui désigne le Bouddha. Autrefois célébré par l'Église catholique comme "Saint Josaphat" .
 Saint Josaphat Kountsevitch était un archevêque de Polotsk et un martyr catholique (fête le ).
 Josaphat Kocylovskyj (1876-1947) était un archevêque de Przemyśl et martyr catholique.
 Josaphata Micheline Hordashevska, fondatrice de congrégation.

Voir aussi 
 Saint-Josaphat, ancienne ville du Québec.
 Basilique Saint-Josaphat à Milwaukee aux États-Unis.
 Sainte Fraternité du hiéromartyr Saint-Josaphat, placée sous le patronage de saint Josaphat Kountsevitch
 Ordre basilien de Saint Josaphat